Баркс () — английская фамилия. Известные носители:

 Баркс, Карл (1901-2000) — известный диснеевский художник-иллюстратор и автор комиксов.
 Баркс, Саманта (род. 1990) — мэнская актриса и певица.